El mode Live View, previsualització en viu o disparar amb visió en directe, és una de les opcions que ens donen les càmeres Rèflex en el moment de fer una fotografia. Amb aquesta opció la càmera ens permet disparar mentre veiem en la pantalla d'aquesta la imatge en directe, per a comprovar d'aquesta manera com quedarà amb els ajustos de llum, diafragma i altres triats.

Quan es dispara utilitzant aquest mode de visió no és possible mirar pel visor, ja que el mirall s'aixeca i la càmera capta la imatge que recull el sensor de manera electrònica, o cosa que és el mateix, funcionaria amb un visor electrònic.<ref>{{Ref-web|títol=Live View: Ventajas e inconvenientes|url=https://www.blogdelfotografo.com/live-view/|data=2021-04-28|consulta=2021-11-22|llengua=es|nom=

Avantatges 
 Podem canviar els paràmetres de la fotografia mentre veiem el resultat en la imatge.
 Et permet fotografiar amb angles impossibles mirant pel visor.
 El que veus en pantalla és el que es captarà en la imatge.
 Major precisió en l'enfocament.
 Podem afegir guies per a l'enquadrament de la fotografia, com una línia horitzontal per a captar horitzons.

Inconvenients 
 Consumeix més bateria que mirant pel visor.
 Inestabilitat si no es dispara amb l'ajuda d'un trípode.
 Flaix i enfocament més lent.
 Utilitzar-ho durant un llarg temps pot escalfar l'interior de la cambra.

Referències 

Fotografia